Села:
 Сухівці — Рівненська область, Рівненський район
 Сухівці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район